Сезон 2012-13  являлся 11-м розыгрышем Кубка Европы среди баскетбольных женских клубных команд. Обладателем кубка стала российская команда «Динамо» (Москва).

Участники 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
!Страна
!Клуб
!Город
!Достижения в национальных  чемпионатах 2011/12
!Участие в континентальных  соревнованиях 2011/12
|-
|rowspan="5"| Россия
|Динамо (К)||Курск ||4-е место ||Победитель Кубка Европы
|-
|Динамо (М)||Москва|| 5-е место||Кубок Европы
|-
|Вологда-Чеваката||Вологда|| 6-е место||Полуфиналист Кубка Европы
|-
|Спартак||Ногинск|| 7-е место||Кубок Европы
|-
|Динамо-ГУВД||Новосибирск ||9-е место||Кубок Европы
|-
|rowspan="5"| Турция
|Кайсери Секерспор||Кайсери ||3-е место||Финалист Кубка Европы
|-
| Бююкезеир Беледи ||Мерсин ||4-е место ||
|-
|Ботас Спорт Клуб ||Адана ||5-е место||Полуфиналист Кубка Европы
|-
| Хоменд Антакья Беледиси ||Антакья ||8-е место ||
|-
| Тед Анкара Колейлие ||Анкара ||10-е место||Кубок Европы
|-
|rowspan="5"| Франция
| Баскет Лат  Монпелье Агломерэйшн ||Лат || 2-е место||Евролига
|-
|Нант Риз Баскет||Нант || 5-е место||Кубок Европы
|-
|Хэйнаут Баскет Сент-Аман||Сент-Аман-лез-О || 6-е место||Кубок Европы
|-
|Тарб Жесп Бигор||Тарб || 7-е место||Евролига
|-
|Баскет Ландес||Мон-де-Марсан || 8-е место||Кубок Европы
|-
|rowspan="3"| Бельгия
| Белфус Намюр Капиталь ||Намюр || 3-е место||Кубок Европы
|-
|БК Сент-Кателейне-Вавер ||Сент-Кателейне-Вавер ||5-е место||Кубок Европы
|-
|Лотто Янг Кэтс ||Брюссель || Молодёжная команда национального первенства||Кубок Европы
|-
|rowspan="2"| Белоруссия
|Горизонт||Минск || Чемпион||Кубок Европы
|-
|Олимпия||Гродно || 2-е место||Кубок Европы
|-
| Болгария ||Дунав 8806||Русе ||Чемпион||
|-
| Германия ||ТСВ 1880 Вассербург||Вассербург-на-Инне ||4-е место||Центральноевропейская лига
|-
| Дания ||СИСУ Баскетбол|| Гентофте ||Чемпион||Кубок Европы
|-
| Израиль ||Элицур||Рамле ||2-е место ||Кубок Европы
|-
| Литва ||Кибиркштис-Тиче||Вильнюс ||2-е место||Балтийская лига
|-
| Румыния ||ЖБК Сату-Маре||Сату-Маре ||2-е место||Центральноевропейская лига
|-
| Сербия ||Партизан Галеника||Белград ||Чемпион||Кубок ЕвропыПобедитель МЖРБЛ
|-
| Словакия ||Ружомберок||Ружомберок ||2-е место||Кубок Европы
|-
| Чехия ||ВС Прага||Прага ||3-е место||Центральноевропейская лига
|-
| Швеция ||Телге Баскет||Сёдертелье ||Чемпион||Кубок Европы
|}

 Формат 
Турнир включает в себя групповой турнир (30 команд), где участники играют в два круга с разъездами по одной игре дома и на выезде. Команды, занявшие в своих группах 1 и 2-е место, выходят в следующий раунд (1/8 финала). По итогам группового турнира составляется сводная таблица этих команд, где главный показатель — процент побед по отношению к поражениям, а при равенстве оного, учитывается дополнительный показатель — процентное соотношение между забитыми мячами и пропущенными. Классифицирование плей-офф происходит по расстановке мест в таблице: 1-е место — 16-е место, 2 — 15, 3 — 14, 4 — 13 и т. д. Игры состоят из двух матчей, по одной игре на своем поле и на поле соперника. Команды, занявшие более высокие места в общей таблице группового этапа, имеют преимущество своего поля, и проводят первые матчи на выезде.

 Предварительный турнир 

 Группа А 

 Группа В 

 Группа С 

 Группа D 

 Группа Е 

 Группа F 

 Группа G 

 Группа Н 

 * — 5 ноября 2012 г. из-за финансовых трудностей команда снялась с соревнования

 MVP недели По версии сайта Eurobasket.com Сводная таблица 

 Сетка 

 1/8 финала 

 1/4 финала 

 Полуфинал 

 ФИНАЛ Главный тренер —  Владимир ШтамГлавный тренер —  Айхан АвчиГлавный тренер —  Айхан АвчиГлавный тренер —  Владимир Штам

 Победитель Главный тренер —  Владимир Штам

 Лучшие игроки турнира 
По версии сайта ЕвробаскетболСимволическая пятёрка турнира'''
  Кристи Толивер (Динамо (М))
  Аушра Бимбайте (Динамо (К))
  Глори Джонсон (Вологда-Чеваката)
  Латойя Сандерс (Кайсери Секерспор)
  Кристал Лэнгхорн (Динамо (М))

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте ФИБА Европа

Кубок Европы ФИБА женщины

2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе